

Armi 
 Briquet – arma bianca del tipo sciabola

Persone 
 Charles-Moïse Briquet – imprenditore, storico e filantropo svizzero
 John Isaac Briquet – botanico svizzero, direttore del Conservatoire Botanique a Ginevra